

Cinema 
 La caduta di Troia - film del 1911 diretto da Giovanni Pastrone e Luigi Romano Borgnetto
 La caduta di Troia (Helena) - film del 1924 diretto da Manfred Noa

Poemi 
 La caduta di Troia - poema di Stesicoro, scritto nel VI secolo a.C.
 La caduta di Troia - altro titolo con cui è conosciuto il poema attribuito ad Arctino di Mileto, scritto nel VII secolo a.C., Iliou persis
 La caduta di Troia - altro titolo con cui è conosciuto il poema di Marco Anneo Lucano, scritto nel I secolo, Iliaca

Televisione 
 Troy - La caduta di Troia (Troy: Fall of a City) - miniserie televisiva del 2018 diretta da Owen Harris, Mark Brozel e John Strickland